Макарена Агилар (; ) — испанская гандболистка. В составе сборной Испании бронзовая призёрка Олимпийских игр 2012 года и чемпионата мира 2011 года, серебряная призёрка чемпионатов Европы 2008 и 2014 годов.

Клубная карьера 
Агилар начала спортивную карьеру за испанский клуб «Сагунто», в составе которого выиграла чемпионат Испании в 2005 году и Кубок Испании 2008 года. В 2009 году подписала контракт с «Ичако». В составе клуба она выиграла три чемпионата Испании. Летом 2012 года перешла в датский клуб «Раннерс». В 2015 году выиграла Кубок Венгрии с «Дьёром», а с лета 2015 года заключила контракт с российским клубом Ростов-Дон, но в сентябре 2015 года перешла в венгерский клуб «Шиофок». В настоящее время является игроком клуба «Тюрингер» из Германии.

Карьера в сборной 
Агилар сыграл 239 матчей за сборную Испании, где забила 637 голов. Со сборной Испании она прошла в финал чемпионата Европы 2008 года, в котором проиграла сборной Норвегии (34:21). В 2011 году защищала честь сборной на чемпионате мира в Бразилии, выиграв бронзовую медаль. Через год приняла участие в Олимпийских играх в Лондоне, где также стала обладательницей бронзы. В 2014 году повторила успех 2008 года, выиграв серебряную медаль чемпионата Европы. Кроме того, она принимала участие в Олимпийские игры 2016 года, проиграв в четвертьфинале сборной Франции.

Достижения

Клубные 
 Чемпионка Испании: 2005, 2010, 2011, 2012
 Победительница Кубка Испании: 2008, 2010, 2011, 2012
 Победительница Кубка Венгрии: 2015

В сборной 
 Бронзовый призёр Олимпийских игр: 2012
 Бронзовый призёр чемпионата мира: 2011
 Серебряный призёр чемпионата Европы: 2008, 2014

Ссылки 
 Профиль на сайте «Раннерса»

Гандболисты Испании
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки ГК «Сагунто»
Игроки ГК «Итчако»
Игроки ЖГК «Дьёр»
Игроки ЖГК «Раннерс»
Игроки ГК «Ростов-Дон»
Игроки ГК «Шиофок»
Игроки ГК «Тюрингер»